Les championnats provinciaux de basket-ball belge sont organisés dans chacune des 10 provinces de la Belgique. Chaque province possède une élite provinciale (Provinciale 1) et deux séries de Provinciale 2.

Selon les Provinces, il peut exister une division de Provinciale 3, voire de Provinciale 4 (le niveau le plus bas).

Ordre des divisions

Sources et références

Liens externes 
 Site de la fédération
 Site de la ligue Ethias
 Site de référence sur l'actualité du basket belge
 Site de référence du basket-ball féminin belge

Compétition de basket-ball en Belgique
Belgique